Сытов — фамилия, имеет женскую форму Сытова.

 Сытов, Александр Капитонович (род. 1957) — советский и российский художник, Народный художник РФ.
 Сытов, Иван Никитович (1916—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, лётчик-ас.
 Сытов, Юрий Николаевич — депутат Мажилиса Парламента Казахстана первого созыва